Niemcy:
 Ohmbach – dzielnica gminy Windeck w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Ohmbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Ohmbach – rzeka, dopływ Glan
 Ohmbach – jezioro